Piron iz Elide (360. – 270. pr.Kr.), grčki filozof skeptik;
Alexis Piron (1689. – 1773.), francuski pisac.